Fujikawa è un cognome giapponese.

Geografia 

 Fujikawa, cittadina giapponese della Prefettura di Yamanashi
 Stazione di Fujikawa (Shizuoka), stazione ferroviaria della città di Fuji (Shizuoka)

Persone 

 Hisataka Fujikawa, ex calciatore giapponese
 Keisuke Fujikawa, sceneggiatore giapponese di anime
 Shigehisa Fujikawa, astronomo giapponese
 Takayuki Fujikawa, ex calciatore giapponese
 Yūzō Fujikawa, scultore giapponese

Altro 

 72P/Denning-Fujikawa, cometa periodica
 C/1969 P1 Fujikawa, cometa non periodica
 C/1970 B1 Daido-Fujikawa, cometa non periodica
 C/1975 T1 Mori-Sato-Fujikawa, cometa non periodica
 C/1983 J1 Sugano-Saigusa-Fujikawa, cometa non periodica
 C/2002 X5 Kudo-Fujikawa, cometa non periodica